Belvoir in Francia
 Belvoir nel Regno Unito
 Belvoir – census-designated place statunitense situato nello stato della Carolina del Nord
 Castello di Belvoir nel Regno Unito
 Fortezza di Belvoir in Israele 
 Fort Belvoir negli Stati Uniti d'America